Remsen (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Remsen (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.